Il doppio femminile  dell'Ericsson Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Julie Halard-Decugis e Ai Sugiyama erano le detentrici del titolo ,
ma solo la Sugiyama ha partecipato facendo coppia con Nicole Arendt, ma ha perso nel 1º turno contro Kristie Boogert e Miriam Oremans.

Arantxa Sánchez Vicario e Nathalie Tauziat ha battuto in finale 6–0, 6–4  Lisa Raymond e Rennae Stubbs.

Teste di serie 

  Nicole Arendt /  Ai Sugiyama (primo turno)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (finale)
  Arantxa Sánchez Vicario /  Nathalie Tauziat (campionesse)
  Cara Black /  Elena Lichovceva (quarti)

 Anke Huber /  Barbara Schett (quarti) 
 Els Callens /  Meghann Shaughnessy (quarti) 
 Kimberly Po /  Nicole Pratt (quarti) 
 Tathiana Garbin /  Janette Husárová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ericsson Open 2001